Rue de l'échiquier peut faire référence à :
 la rue de l'Échiquier, une rue du  de Paris ;
 Rue de l'échiquier, une maison d'édition.